Abstandsgebot steht für:
 Abstandsgebot (Ehe), Differenz zwischen Ehe und eingetragener Partnerschaft
 Abstandsgebot im Berufsbeamtentum (Alimentationsprinzip)
 Lohnabstandsgebot, Abstand von Transfereinkommen zu Niedriglohneinkommen
 Unterscheidung von Freiheitsstrafe und Sicherungsverwahrung, siehe Sicherungsverwahrung#Abstandsgebot
 In zahlreichen Ländern und Staaten infolge der COVID-19-Pandemie erlassenes Gebot, räumlichen Abstand zu anderen Personen zu halten, zum Beispiel in der Corona-Verordnung (Baden-Württemberg) 
 Sicherheitsabstand im Straßenverkehr